Torione ima više značenja:
 Torione (Mačerata)
 Torione (Novara)
 Torione (Salerno)